Aroa (rod)

Venezuela:
 Aroa (rijeka u Venezueli)
 Aroa, Venezuela, grad
 Rudnici Aroa